

Muziek 
Albums
 That girl (Jennifer Nettles) (2014), een album van Jennifer Nettles

Liedjes
 That girl (Stevie Wonder) (1981), een lied van Stevie Wonder
 That girl (FM) (1986), een lied van FM, gecoverd door Iron Maiden
 That girl (Crosby, Stills, Nash & Young) (1988), een lied van Crosby, Stills, Nash & Young
 That girl (Esthero) (1999), een lied van Esthero
 That girl (Marques Houston) (2003), een lied van Marques Houston
 That girl (McFly) (2004), een lied van McFly
 That girl (Frankie J) (2006), een lied van Frankie J
 That girl (Mischa Daniels) (2012), een lied van Mischa Daniels
 That girl (Noisettes) (2012), een lied van Noisettes
 That girl (Jennifer Nettles) (2013), een lied van Jennifer Nettles

Film en televisie 
 That Girl (televisieserie), een Amerikaanse komische televisieserie (sitcom) van 1966 tot 1971

Zie ook 
 Who's That Girl (doorverwijspagina)